Il singolare del torneo di tennis Challenger DCNS de Cherbourg 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Nicolas Mahut che ha battuto in finale Jean-Christophe Faurel 6-2, 6-4.

Teste di serie

 Danai Udomchoke (primo turno)
 Dick Norman (quarti di finale)
 Thierry Ascione (primo turno)
 Lu Yen-Hsun (semifinali)

 Nicolas Mahut (Campione)
 Michaël Llodra (secondo turno)
 Irakli Labadze (primo turno)
 Jérôme Haehnel (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Challenger DCNS de Cherbourg 2006